Gobbi puede hacer referencia a:

Érico Gobbi, escultor brasileño.
Giorgio Gobbi, actor italiano.
Hilda Gobbi, actriz húngara.
Massimo Gobbi, futbolista italiano.
Michele Gobbi, ciclista italiano.
Stefano Gobbi, sacerdote italiano.
Tito Gobbi, barítono italiano.

 A una familia ligada al tango:
Alfredo Eusebio Gobbi, músico uruguayo de tango radicado en Argentina, esposo de Flora Rodríguez de Gobbi e integrante de "Los Gobbi".
Flora Rodríguez de Gobbi, cantante chilena de tango radicada en Argentina, esposa de Alfredo Eusebio Gobbi e integrante de "Los Gobbi.
Los Gobbi, dúo de tango integrado por Alfredo Eusebio Gobbi y Flora Rodríguez de Gobbi que actuó entre 1905 y 1920.
Alfredo Gobbi, director de orquesta de tango, hijo de Alfredo Eusebio Gobbi y Flora Rodríguez que actuó entre las décadas de 1930 y 1960.